Euzoius (auch Euzoios) ist der Name folgender Personen:

 Euzoius von Antiochia (um 300–378), arianischer Bischof von Antiochia
 Euzoius von Caesarea, um 370 Bischof von Caesarea in Palaestina
 Euzois, auch Euzoios, Bischof von Byzanz (148–154)